KQK steht für:
 KQK-Endspiel, Endspiel im Schach mit Dame und König gegen den alleinverbliebenen König, eine der elementaren Mattführungen

kqk steht für:
 Kotafon (ISO-639-3-Code), Varietät von Ayizo, Gbe-Sprache in Benin

Abkürzung